Jméno a příjmení Frank Foster nosí více osobností:

 Frank Foster (hudebník) (1928–2011) – americký saxofonista
 Frank Foster (kriketista) (1889–1959) – britský kriketista
 Frank Foster (ragbista) – britský ragbista